Övreselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övreselet, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Övreselet, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Se även 
 Övre Selet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn